Saint-Nicolas oder St-Nicolas (abgeleitet von Saint Nicolas, französischer Name von Nikolaus von Myra) steht für: 
 Saint-Nicolas (Fluss), Fluss in den Vogesen, Frankreich
 Saint-Nicolas de Ciney, Stiftskirche in der Provinz Namur, Belgien

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Nicolas (Pas-de-Calais), Département Pas-de-Calais
 Saint-Nicolas-aux-Bois, Département Aisne
 Saint-Nicolas-d’Aliermont, Département Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-d’Attez, Département Eure
 Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, Département Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Département Indre-et-Loire
 Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Département Lot-et-Garonne
 Saint-Nicolas-de-la-Grave, Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Nicolas-de-la-Haie, Département Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-de-la-Taille, Département Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-de-Macherin, Département Isère
 Saint-Nicolas-de-Pierrepont, Département Manche
 Saint-Nicolas-de-Port, Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Nicolas-de-Redon, Département Loire-Atlantique
 Saint-Nicolas-des-Biefs, Département Allier
 Saint-Nicolas-des-Bois (Manche), Département Manche
 Saint-Nicolas-des-Bois (Orne), Département Orne
 Saint-Nicolas-des-Eaux, Département Morbihan
 Saint-Nicolas-des-Laitiers, Département Orne
 Saint-Nicolas-des-Motets, Département Indre-et-Loire
 Saint-Nicolas-de-Sommaire, Département Orne
 Saint-Nicolas-du-Bosc, Département Eure
 Saint-Nicolas-du-Pélem, Département Côtes-d'Armor
 Saint-Nicolas-du-Tertre, Département Morbihan
 Saint-Nicolas-en-Forêt, ehemalige Département Moselle
 Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie), Département Savoie
 Saint-Nicolas-la-Chapelle (Aube), Département Aube
 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Département Côte-d'Or
 Dampierre-Saint-Nicolas, Département Seine-Maritime 

Gemeinden außerhalb Frankreichs:
 Saint-Nicolas (Aostatal), autonome Region Aostatal, Italien
 Saint-Nicolas (Belgien), Provinz Lüttich, Belgien
 Saint-Nicolas, französischer Name von St. Niklaus, Kanton Wallis, Schweiz
 Saint-Nicolas (Québec) in Québec, Kanada

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Saint-Nicolas-de-la-Grave im Département Tarn-et-Garonne

Kirchengebäude in Frankreich: 
 St-Nicolas d'Haspelschiedt, Département Moselle
 St-Nicolas (Saint-Nicolas-de-Port), Département Meurthe-et-Moselle 
 St-Nicolas (Maillezais), Département Vendée
 St-Nicolas de Marignane, Département Bouches-du-Rhône
 St-Nicolas de Maule, Département Yvelines
 St-Nicolas de Nancy, Département Meurthe-et-Moselle
 St-Nicolas de Toulouse, Département Haute-Garonne
 St-Nicolas-des-Champs, Paris, 3. Arrondissement
 St-Nicolas-du-Chardonnet, Paris, 5. Arrondissement

sonstige geographischen Objekte:
 Pont Saint-Nicolas de Campagnac, Brücke im Département Gard, Frankreich

Siehe auch:
 Saint Nicholas